Alicia Giménez Bartlett (1951) – scrittrice spagnola
 Álvaro Giménez noto come Álvaro (1991) – calciatore spagnolo, di ruolo centrocampista
 Alvaro Noguera Giménez (1939-2006) – imprenditore, economista e mecenate spagnolo
 Antoine Gimenez, all'anagrafe Bruno Salvadori (1910-1982) – anarchico e rivoluzionario italiano
 Bruno Giménez (1991) – calciatore uruguaiano, di ruolo attaccante
 Carlos Giménez (1941) – fumettista spagnolo
 Carlos A. Giménez – politico statunitense di origini cubane
 Ceferino Giménez Malla conosciuto anche come El Pelé, (1861-1936) – spagnolo, primo beato di origini rom della Chiesa cattolica
 César Ferrando Giménez (1959) – ex calciatore e allenatore di calcio spagnolo
 Christian Giménez (1974) – procuratore sportivo ed ex calciatore argentino, di ruolo attaccante
 Christian Giménez (1981) – calciatore argentino, di ruolo centrocampista 
 Damián Giménez (1982) – calciatore argentino, di ruolo difensore
 Daniel Giménez Cacho (1961) – attore spagnolo naturalizzato messicano
 Daniel Giménez Hernández, detto Dani – (1983) – calciatore spagnolo, di ruolo portiere 
 David Giménez Carreras (1964) – direttore d'orchestra spagnolo
 Diego Castro Giménez (1982) – calciatore spagnolo, di ruolo centrocampista
 Edison Giménez (1981) – calciatore paraguaiano, di ruolo attaccante
 Enzo Giménez (1998) – calciatore paraguaiano
 Ernesto Giménez Caballero (1899-1988) – scrittore e politico spagnolo
 Estela Giménez (1979) – ginnasta spagnola
 Fabio Giménez (1967) – ex giocatore di calcio a 5 argentino
 Fernando Giménez (1984) – calciatore paraguaiano, di ruolo centrocampista
 Gastón Giménez (1991) – calciatore argentino, di ruolo centrocampista 
 Guilherme Gimenez de Souza (1995-2016) – calciatore brasiliano, di ruolo difensore
 Henry Giménez (1986) – calciatore uruguaiano con passaporto italiano, di ruolo attaccante
 Jorge Giménez (1970) – ex giocatore di calcio a 5 paraguaiano
 José Giménez (1995) – calciatore uruguaiano, di ruolo difensore
 José María Giménez Pérez, detto Chema (1980) – calciatore spagnolo
 Juan Carlos Giménez (1927) – allenatore di calcio ed ex calciatore argentino, di ruolo difensore
 Juan Giménez (1943-2020) – fumettista argentino
 Julio César Rodríguez Giménez (1990) – calciatore paraguaiano
 Marcelo Giménez, propr. Marcelo Fabián Giménez Uberti (1977) – ex giocatore di calcio a 5 argentino
 Martín Giménez (1988) – calciatore argentino, di ruolo attaccante 
 Matías Giménez (1983) – calciatore argentino, di ruolo centrocampista
 Milton Giménez (1996) – calciatore argentino
 Nicolás Giménez (1996) – calciatore argentino, di ruolo centrocampista
 Pablo Giménez (1981) – calciatore paraguaiano, di ruolo attaccante
 Ramón Sánchez Giménez (1991) – cestista paraguaiano
 Salvador Giménez Valls (1948) – vescovo cattolico spagnolo
 Santiago Giménez (2001) – calciatore argentino naturalizzato messicano
 Sebastião Amorim Gimenez, meglio conosciuto come Tião (1925) – ex cestista brasiliano
 Susana Giménez, nota anche come Susana o Su (1944) – attrice, conduttrice televisiva, modella e imprenditrice argentina

Pagine correlate
Jiménez